Giovanni Veneroni – linguista, grammatico e lessicografo francese
 Giovanni Antonio Veneroni – architetto italiano
 Paola Veneroni – attrice italiana